Tetraplatia är ett släkte av maneter. Tetraplatia ingår i familjen Tetraplatidae. 

Tetraplatia är enda släktet i familjen Tetraplatidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Maneter
Tetraplatia